Are You Gonna Eat That? — другий студійний альбом австралійського скейт-панк гурт The Decline, виданий 23 вересня 2011 року лейблом Pee Records.

Список композицій

Учасники запису 
 Pat Decline – ведучий вокал, гітара
 Harry – ударні
 Dan Cribb – ведучий вокал, бас-гітара
 Nathan Cooper – гітара

Примітки 

Англомовні музичні альбоми